Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Rosa Vieira – brazylijski futsalista
 Bruno Vieira de Souza – brazylijski piłkarz
 Jefferson Vieira da Silva – brazylijski piłkarz
 José Vieira de Lima – rzymskokatolicki duchowny
 Luizinho Vieira – brazylijski piłkarz
 Márcio Vieira – andorski piłkarz
 Marta Vieira da Silva – brazylijska futbolistka
 Patrick Vieira – francuski trener i piłkarz 
 Pedro Siza Vieira – portugalski polityk i prawnik
 Wassil Vieira Barbosa – brazylijski piłkarz